Lista das 177 comunas do departamento francês de Altos Alpes.

|}

Altos Alpes